Rio Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,25, long -53,60), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -23,47, long -49,58), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,45, long -45,65), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -21,20, long -51,88), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -19,18, long -50,73), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, lat -18,05, long -47,28), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -18,01, long -50,23), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -15,33, long -49,60), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso, lat -13,55, long -58,02), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Tocantins, lat -12,40, long -50,15), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso, lat -11,73, long -55,73), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -10,45, long -42,31), 
 Rio Verde de Mato Grosso (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Rio do Fogo (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -8,52, long -63,45), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, lat -13,98, long -60,40), 
 Rio Verde (kommun i Brasilien, Goiás, lat -17,72, long -51,04), 
 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -15,38, long -48,57),

Chile 

 Rio Verde (kommun i Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Magallanes,

Ecuador 

 Río Verde (vattendrag i Ecuador, Tungurahua), 
 Río Verde (vattendrag i Ecuador, Esmeraldas),

Mexiko 

 Río Verde (ort i Mexiko, San Luis Potosí, Rioverde), 
 Río Verde (ort i Mexiko, Chihuahua, Guerrero), 
 Río Verde (ort i Mexiko, Durango, Durango), 
 Río Verde (ort i Mexiko, Guerrero, Atoyac de Álvarez), 
 Río Verde (ort i Mexiko, Oaxaca, San Juan Mixtepec -Dto. 08 -), 
 Río Verde (ort i Mexiko, Puebla), Francisco Z. Mena,

Spanien 

 Río Verde (vattendrag i Spanien, Valencia, Província de València), 
 Río Verde (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Granada, lat 36,73, long -3,68), 
 Río Verde (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Málaga), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar